Western ("occidentale" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Western – genere artistico ambientato nel vecchio West

Cinema 
 Western - Alla ricerca della donna ideale (Western) – film del 1997 diretto da Manuel Poirier

Editoria 
 Western Publishing – casa editrice statunitense

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Western – villaggio della contea di Saline, Nebraska
 Western – città della contea di Oneida, New York